Fischau kann bedeuten

 Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land in Niederösterreich.
 Fischau in Pommern, siehe Fiszewo (Studzienice) 
 Fischau in Ermland-Masuren, siehe Fiszewo (Ermland-Masuren)